Отцы́-основа́тели США () — группа американских государственных деятелей, сыгравших ключевую роль в основании и становлении американской государственности, в том числе в завоевании независимости и создании принципов новой политической системы. Некоторые историки включают в их число представителей Тринадцати британских колоний в Северной Америке, которые организовали и провели американскую революцию и создали США в качестве политиков, юристов, государственных деятелей, солдат, дипломатов или просто рядовых граждан.

В более узком смысле обозначает депутатов Второго Континентального конгресса, подписавших Декларацию независимости США и Филадельфийский конвент, создавший Конституцию США. До конца XIX века они упоминались как «Основатели США» или как «Отцы США».

Историк Ричард Моррис в 1973 году выделил следующих семерых ключевых Отцов-основателей: Джон Адамс, Бенджамин Франклин, Александр Гамильтон, Джон Джей, Томас Джефферсон, Джеймс Мэдисон и Джордж Вашингтон. Трое из них (Гамильтон, Мэдисон и Джей) являются авторами «Записок Федералиста» — 85 статей в поддержку ратификации Конституции США.

Д-р Miguel Dantas da Cruz отмечал (в 2019): "Любого иностранца, посетившего США, поражает проникновение отцов-основателей в современную американскую культуру. О них всегда и под любым предлогом вспоминают... Насколько я знаю, ничего подобного нет ни в одной другой демократии". В ответ на что профессор-историк Джек Грин констатировал, что данная сакрализация "возникает из-за консервативной настойчивости в подчеркивании того, что называют историей наследия, являющейся одобрением национального нарратива, который не учитывает всех других людей не европейского происхождения, часто ранее эксплуатируемых или угнетаемых белыми". Дж. Грин также указывает, что нынешняя сакрализация Отцов-основателей есть относительно новое явление, восходящее к консервативным элементам эпохи Рейгана, полным решимости подорвать движение к более инклюзивной истории - подчеркивая большую роль белых в создании и управлении национальным правительством.

Семь ключевых отцов-основателей

Списки прочих отцов-основателей

Депутаты, подписавшие Декларацию независимости 

Нью-Гэмпшир
 Джосайя Бартлет
 Уильям Уипл
 Мэтью Торнтон

Род-Айленд
 Стивен Хопкинс
 Уильям Эллери

Коннектикут
 Роджер Шерман
 Саэмюэл Гонтингтон
 Уильям Уильямс
 Оливер Уолкот

Нью-Йорк
 Уильям Флойд
 Филип Ливингстон
 Фрэнсис Льюис
 Льюис Моррис

Нью-Джерси
 Ричард Стоктон
 Джон Уизерспун
 Фрэнсис Хопкинсон
 Джон Гарт
 Авраам Кларк

Пенсильвания
 Роберт Моррис
 Бенджамин Франклин
 Бенджамин Раш
 Джон Мортон
 Джордж Клаймер
 Джеймс Смит
 Джордж Тэйлор
 Джеймс Уилсон
 Джордж Росс

Массачусетс
 Джон Адамс
 Сэмюэл Адамс
 Джон Хэнкок
 Роберт Трит Пейн
 Элбридж Герри

Делавэр
 Сизар Родни
 Джордж Рид
 Томас Мак-Кин

Мэриленд
 Сэмюэл Чейс
 Уильям Пака
 Томас Стоун
 Чарльз Каррол, из Карролтауна

Виргиния
 Джордж Уит
 Генри Ли Ричард
 Томас Джефферсон
 Бенджамин Гаррисон
 Томас Нельсон, младший
 Фрэнсис Лайтфут Ли
 Картер Бракстон

Северная Каролина
 Уильям Хупер
 Джозеф Хьюз
 Джон Пенн

Южная Каролина
  
 Томас Гейуард, младший
 Томас Линч, младший
 Артур Миддлтон

Джорджия
 Боттон Гвиннет
 Лайман Холл
 Дж. Уолтон

Участники Филадельфийского конвента 
Из 70 назначенных представителей штатов в работе Конвента приняли участие 55 делегатов.

Другие лица 
Следующие лица также упоминаются как имеющие право называться отцами-основателями Соединенных Штатов:

 Эбигейл Смит Адамс
 Итан Аллен
 
 Джон Бартрам
 
 
 
 Аарон Бёрр
 Джордж Роджерс Кларк
 Джордж Клинтон
 Тенч Кокс
 Альберт Галлатин
 Горацио Гейтс
 Натаниэль Грин
 Натан Хейл
 Джеймс Айрделл
 Джон Пол Джонс
 Генри Нокс
 Тадеуш Костюшко
 Жильбер Лафайет
 Генри Ли III
 Роберт Ливингстон
 
 Долли Мэдисон
 Джон Маршалл
 Филип Мазай
 Джеймс Монро
 Дэниэл Морган
 Джеймс Отис-младший
 Томас Пейн
 
 Тимоти Пикеринг
 Израэль Патнэм
 Граф де Рошамбо
 
 Хаим Соломон
 Фридрих Вильгельм фон Штойбен
 Джон Борлэз Уоррен
 Энтони Уэйн
 Ноа Вебстер
 .

См. также 
 Гэнро
 Отцы-пилигримы

Примечания

Литература 
 R. B. Bernstein The Founding Fathers Reconsidered  — Oxford University Press, NY, (2008)

Ссылки 
 NARA — America’s founding fathers